Il gobbo di Notre Dame è il titolo di diversi film tratti dal romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, ed anche il soprannome con cui è conosciuto il suo protagonista Quasimodo:

Film
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film del 1923 diretto da Wallace Worsley
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film per la televisione del 1982 diretto da Michael Tuchner
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film d'animazione della Disney del 1996 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film di animazione del 1996 prodotto dalla Jetlag
Il gobbo di Notre Dame II (The Hunchback of Notre Dame II) – film d'animazione della Disney del 2002, seguito di Il gobbo di Notre Dame